Steinmandl steht für:

 Steinmännchen, ein künstliches Gebilde aus Stein, meist Wegmarke
geographische Objekte:
 Steinmandl (Ötztaler Alpen) (3145 m) , Berg in den Ötztaler Alpen
 Steinmandl (Allgäuer Alpen) (1982 m), Berg in den Nordwestlichen Walsertaler Bergen
 Steinmandl (Koralpe) (1853 m), Berg der Koralpe in der Steiermark
 Steinmandl (Leiser Berge) (480 m),  Berg in den Leiserbergen in Niederösterreich, mit Radarstation